Eckelberry ist der Familienname folgender Personen:

 Avis Hope Eckelberry (1956–2017),  US-amerikanische Filmeditorin 
 Don Richard Eckelberry (1921–2001), US-amerikanischer Vogelillustrator und Naturschützer
 Stephen Eckelberry (* 1961), US-amerikanischer Filmproduzent